Kielce – miasto w województwie świętokrzyskim
 Kielce – stacja kolejowa w Kielcach
 SS Kielce – polski statek

Zobacz też